Buzz – album zespołu Autograph
 Buzz – czarterowe linie lotnicze, dawniej Ryanair Sun
 Buzz! – seria gier wydana na konsolę PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation Portable 
 Buzz Astral z Gwiezdnej Bazy – amerykański serial animowany
 Buzz marketing – działania, jakie podejmują firmy w celu wywołania u swoich klientów pozytywnych rekomendacji
 Buzz or Howl Under the Influence of Heat – czwarta EPka zespołu Minutemen
 Buzz! Świat quizów – gra na konsolę PlayStation 3
 Da Buzz – szwedzka grupa muzyczna
 Jeskola Buzz – program służący do tworzenia muzyki
 Love Buzz – utwór holenderskiego zespołu rockowego Shocking Blue

Osoby
 Buzz Aldrin – amerykański astronauta
 Buzz Demling – amerykański piłkarz
 Buzz Osborne – amerykański gitarzysta, wokalista, autor piosenek